El Torneig de Viena 2017, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'octubre del 2017 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista francès Lucas Pouille va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017